

Toponyme 

 .
 Sorrel (Louisiane).

Patronyme 

 Christian Sorrel (1957-), professeur d'histoire français.

Prénom

Voir aussi 
 Bataille du mont Sorrel (ou bataille de la cote 62), une bataille de la Première Guerre mondiale